A Marne jelentése lehet:
 Marne (megye) – egy megye Franciaországban
 Marne (folyó) – egy folyó Franciaországban
 Marne (Holstein) – település Németországban